Турнир в группе B в рамках 62-го чемпионата мира по хоккею с шайбой проходил в Словении.

Турнир проходил в один круг.

Турнир

Итоговая таблица

Итоги

См. также 
 Чемпионат мира по хоккею с шайбой 1998
 Группа С чемпионата мира по хоккею с шайбой 1998
 Группа D чемпионата мира по хоккею с шайбой 1998

Ссылки 

 hockeyarchives.info/ 

1